Comitatul Davis (Davis County) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Davis County, Iowa
 Davis County, Utah
 Cass County, Texas

Davis County se mai poate referi la:

 Jeff Davis County, Texas
 Jeff Davis County, Georgia
 Daviess County, Kentucky, pronunțat ca "Davis"